Gizela est un prénom féminin.

Allemand: Gisela
Français: , Giselle
Espagnol: Gisela, Gicela, Gicelberta
Catalan: Gisela
Hongrois: Gizella
Italien: 
Polonais: Gizela
Portugais: Gisela

Prénom

 (1908-1990), danseuse de ballet slovène
 (née en 1960), femme politique serbe
 (1937-2010), actrice grecque
 (née en 1942), coureuse olympique yougoslave
 (née en 1939), gymnaste olympique polonaise

Homonymie de prénom